Синхроно пливање је уведено на програм Летњих олимпијских игара 1984. у Лос Анђелесу. У почетку такмичења одржавана само у појединачној конкуренцији и паровима, да би на Играма 1996. у Атланти били замењени екипним такмичењем, а на следећим 2000 у Сиднеју парови су враћени у програм. Такмичење се одржава само у женској конкуренцији.

Дисциплине

Правила такмичења 
За међународна такмичења важе правила ФИНА, према којим свака земља учествује на програму са једном, две и екипно од 4—8 пливачица. Свака дисциплина је подељена у два дела: обавезни део у којем свака такмичарка мора извести по пет фигура, а траје 5 минута без прекида и слободни састав у којем такмичарке изводе фигуре по свом избору, без ограничења у погледу музике и кореографије. Сваке четири године Међународна комисија за синхроно пливање одабире и предлаже Бироу ФИНА фигуре за обавезни део такмичења и коефицијенте њихове тежине. Редослед наступа се одређује жребом.

Биланс медаља

Учешће и пласмани по дисциплинама

Екипно

Парови

Појединачно

Спољашње везе 
 Синхроно пливање на sports-reference.com
 сајт МОКа

Синхроно пливање на Летњим олимпијским играма